Іван Александров — молдовський та ізраїльський борець греко-римського стилю
 Александров Іван Гаврилович — російський радянський енергетик і гідротехнік